Havel má více významů:

 Havel (křestní jméno)
 Svatý Havel
 Havel (příjmení)
 Václav Havel (1936–2011) – český dramatik, český a československý prezident
 Havel, řeka v Německu, česky Havola
 Havel (kniha), kniha Michaela Žantovského, životopis Václava Havla (2014)
 Havel (film), film režiséra Slávka Horáka, v roli Václava Havla Viktor Dvořák (2020)

Související články 
 St. Gallen (rozcestník)
 Havelka

Externí odkazy